Nui peut désigner :

Toponymes 
 Nui, un atoll des Tuvalu ;
 Rapa Nui, l'île de Paques.

Arts 
 Nui !, un manga de Natsumi Mukai.

Sigle 

NUI est un acronyme qui signifie :
 National University of Ireland
 Natural User Interface
 No User Interface
 New User Interface